Folchetto – variante del nome Folco
 Folchetto – pseudonimo di Jacopo Caponi
 Folchetto di Marsiglia – vescovo cattolico e trovatore occitano
 Folchetto di Lunel – trovatore

Pagine correlate 

Folquet